Popis stanovništva SAD 2010. bio je 23. po redu popis stanovništva SAD-a. 1. travnja 2010. određen je kao referentni dan popisa.  Radi postizanja što veće točnosti popisa, angažirano je 635 000 privremenih popisivača. Popisom je utvrđena brojka od 308 745 538 stanovnika SAD, što je 9,7% više nego na popisu 2000. godine.

Prema zahtjevima Ustava SAD-a, popis stanovništva se provodi svakih 10 godini počevši od 1790. godine. Popis stanovništva 2010. godine započeo je direktor ureda za popis stanovništva Robert Groves koji je popisao veterana Drugog svjetskog rata Cliftona Jacksona iz savezne države Aljaske.

Rezultati prema saveznim državama

Izvori 

Demografija SAD-a